Нёфшато — фамилия.

 Никола-Луи Франсуа де Нёшато (1750—1828) — французский политический деятель и писатель.

Географические названия 
 Нёшато (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Лотарингия. Департамент округа — Вогезы.
 Нёшато (округ) — округ в Бельгии, один из округов в провинции Люксембург.
 Нёшато (Бельгия) — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Люксембург, округ Нёфшато.
 Нёшато (Франция) — коммуна во Франции, в департаменте Вогезы.